Rosice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Rosice u Brna, Stadt im Okres Brno-venkov
Rosice u Chrasti, Gemeinde im Okres Chrudim
Rosice nad Labem, Ortsteil von Pardubice, Okres Pardubice
Rosice u Cerekvičky, Ortsteil von Cerekvička-Rosice, Okres Jihlava

Cerekvička-Rosice, Gemeinde im Okres Jihlava